Чемпионат Эстонии по футболу 1956 года — 12-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 9 команд. Чемпионом в пятый раз стал «Балтфлот» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1956
Футбол в СССР в 1956 году
1950-е годы в Эстонии